Random – caratteristica di un evento il cui verificarsi non dipende da nulla di ben definibile

Musica 
 Random – rapper, disc jockey e produttore discografico statunitense
 Random – rapper e cantautore italiano
 Random – gruppo musicale R&B australiano
 Random – singolo di Lady Sovereign del 2005
 Random (02) – album di Gary Numan del 1998

Personaggi 
 Random – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Random – personaggio della serie letteraria Cronache di Ambra
 Random – personaggio della serie letteraria Guida galattica per gli autostoppisti

Persone 
 Bob Random – attore statunitense
 Ida Random – designer statunitense
 Kenny Random – artista e writer italiano
 Michel Random – scrittore e giornalista francese